Ел Ас де Орос има више значења:

 Ел Ас де Орос (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ас де Орос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику